La saison 1990-1991 du FC Metz voit le club évoluer dans le championnat de France de football D1.

Effectif

Dirigeants 

  Carlo Molinari, président

Staff technique 
  Joël Muller, entraîneur (38 matchs)

Matchs

Division 1

Résultats

Coupe de France

Amical

Voir aussi 
 Football Club de Metz
 Championnat de France de football
 Coupe de France de football 1990-1991

Metz
1990-1991